Homer Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Homer Historic District (Georgia), ID-Nr. 85003110
 Homer Historic District (Louisiana), ID-Nr. 86001994